Chaguaramas puede referirse a:

Venezuela
 Chaguaramas, poblado del estado Guárico.

Trinidad y Tobago
 Chaguaramas, poblado de la isla de Trinidad.